Schul-Cloud steht für:
 Schul.Cloud, eine Schulkommmunikationslösung, die auf dem Messenger Stashcat basiert
 HPI Schul-Cloud, ein Projekt des Hasso-Plattner-Instituts (HPI)
 diverse Lernplattformen, siehe Lernplattform #Lernplattformen an Schulen in Deutschland